TSK je zkratka, která může mít více významů:

 TSK HMP, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, bývalá příspěvková organizace hlavního města Prahy
 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, akciová společnost, založená roku 2014
 Technické služby Karviná, příspěvková organizace města Karviná
 Türk Silahlı Kuvvetleri, turecké vojenské letectvo, též TAF
 Tomsk Avia, ICAO kód letecké společnosti z Tomsku v Rusku
 山陰中央テレビジョン放送株式会社, San-in Chūō Television Broadcasting Co., Ltd., televizní stanice v Japonsku
 Transmission security key, typ kryptografického klíče
 TSK, typová značka pro některé kapalinové solární kolektory